Arganza puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Arganza (León), localidad y municipio de la provincia de León.
 San Miguel de Arganza, localidad del municipio de Arganza, provincia de León.
 Arganza (Asturias), lugar y parroquia del concejo de Tineo, Asturias.
 Arganza (Soria), localidad del municipio de San Leonardo de Yagüe, provincia de Soria.

Geografía 
 Río Arganza, afluente del río Narcea, en Asturias.